Мо́йя Бре́ннан (;  МФА:  род. 4 августа 1952 года, Гвидор, Ирландия) — ирландская певица, получившая известность в составе семейного музыкального коллектива «Clannad». C начала 90-х годов начала сольную карьеру. Одна из самых популярных исполнительниц кельтской музыки. Старшая сестра другой известной певицы — Энии (Enya).

Она получила премию «Грэмми» в пяти номинациях и выиграла премию «Эмми». Она записала музыку для нескольких саундтреков, включая «Титаник», «Последняя война» и «Король Артур».

Известна также по сотрудничеству с техно-транс музыкантом под псевдонимом Chicane (Nicholas Bracegirdle).

Биография

Ранние годы 
Майре Филомена Ни Бхраонаин родилась 4 августа 1952 года в Дублине после того, как ее родители сбежали из графства Донегол, чтобы пожениться в графстве Лаут. Майре была старшим ребенком в музыкальной семье, которая проживала в деревне Гуидор (Гаот Добхайр), районе Гэлтахт в графстве Донегол. Её мать Майре (урожденная Ни Дугайн или Дугган по-английски) была учительницей музыки, а ее отец, Лео Бреннан, был участником группы кабаре, с которой она выступала в детстве.

Она была старшей из девяти детей. У нее есть четыре сестры, Дейрдра, Эйтна (более известная как Эния), Олив и Бридин, и четыре брата, Кирон, Пол, Леон и Бартли. Она пела вместе со своими братьями и сестрами в семейном пабе Leo’s Tavern в деревне Миналек, недалеко от семейного дома. Также она участвовала в пантомимах в местном Amharclann Ghaoth Dobhair (Театр Гуидор). После окончания средней школы Бреннан провела несколько лет в Королевской ирландской музыкальной академии в Дублине, изучая игру на арфе, фортепиано и пение. Она также преподавала музыку в колледже Святого Креста в Фалкарре, графство Донегол.

Годы с Clannad 

В 1970 году Бреннан присоединилась к своим двум братьям Полу и Кирону и братьям-близнецам их матери Ноэлю Дугган (Noel Duggan) и Патрику Дугган (Padraig Duggan) и в конечном итоге была сформирована группа Clannad. Название группы происходит от ирл. an Clann as Dobhair — семья из Dobhair (ирландское название Донегола). Ирландский музыкант и телеведущий Тони МакМахон представил их на телевидении.

Дискография 
 Дискография Мойи Бреннан в составе «Clannad»: см. Clannad

Сольные альбомы 
 Máire, (1992)
 Misty Eyed Adventures, (1994)
 Perfect Time, (1998)
 Whisper To The Wild Water, (1999)
 New Irish Hymns, (2002) (с Joanne Hogg и Margaret Becker)
 Two Horizons, (2003)
 Óró — A Live Session, (2005)
 An Irish Christmas, (2005)
 Signature, (2006)
 Heart Strings — A Live Session , (2008)

Синглы 
 Against The Wind, (1992)
 Jealous Heart, (1992)
 Big Yellow Taxi, (1994)
 Heal This Land, (1998)
 The Big Rock, (1998)
 Saltwater, (c Chicane, 1999)
 Follow The Word, (2000)
 Show Me, (2003)
 Show Me — Jakatta Remix, (2003)
 Tara, (2004)
 No One Talks, (2006)
 Merry-Go-Round, (2007)
 Morning Star, (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Ирландии
Исполнители Atlantic Records